

Lokalizacje

Austria 
 Pottenstein – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden

Niemcy 
 Pottenstein – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Zduny

Inne 
 Pottenstein – zamek